Евсекция, аббр. от Еврейская секция — название еврейских коммунистических секций ВКП(б), созданных в советское время наряду с другими национальными секциями при ВКП(б), а также при компартиях Украины (КП(б)У) и Белоруссии (КП(б)Б). Главной задачей этих национальных секций являлось распространение коммунистической идеологии в среде национальных меньшинств на их родном языке и вовлечение их в строительство социалистического общества. Для рядовых членов социал-демократических и других непролетарских партий революционной направленности, созданных до 1917 года на национальной основе (Бунд, Поалей Цион), евсекции играли роль своеобразного шлюза на пути в ряды основного состава ВКП(б), который согласно уставу формировался на принципах пролетарского интернационализма.

История создания 
Первая Евсекция была организована в июле 1918 года в Орле, вторая — в Витебске, а затем ещё в 11 городах с еврейским населением. Созданная для подавления проявлений религиозности и буржуазного национализма в еврейской среде и стремившаяся заменить еврейскую культуру традиционного еврейского местечка (идишкайт) пролетарской культурой. Евсекции внедряли идеи диктатуры пролетариата в среде еврейского рабочего класса. Первая конференция Евсекций прошла в октябре 1918 года в Москве.

Персоналии 
В Евсекцию кроме большевиков вошли многие представители Бунда, Поалей Цион и других революционных еврейских партий.

Председателем Центрального бюрю Еврейской секции ВКП(б) был С. М. Диманштейн (1886—1937).

Члены ЦБ:
 И. Сударский
 Ю. А. Шимелиович (1890—1919)
 М. Альский (1892—1936)
 С. Х. Агурский (1884—1947)
 А. Криницкий-Бампи (1896—1971).

Видный идеолог движения Эстер (Малка, Мария Яковлевна) Фрумкина (1880—1941) — одна из основательниц Бунда. После роспуска Евсекции Фрумкина возглавила факультет еврейского языка и культуры в Университете национальных меньшинств, а затем была ректором этого учебного заведения до его закрытия в 1936 году.

Газета «Дер Эмес» 
Центральный орган Евсекций — газета «Дер Эмес» (на идиш). Выходила с 1918 до 1939.
Главный редактор газеты (1921—1937) Моисей Литваков. Редакция: А. Чемерисский  (1880—1942), А. Мережин (1880—1937), Ш. Эпштейн  (1881—1945).

Идеология 
Многие евреи-революционеры стремились, придя к власти, ликвидировать национально-культурные предпосылки «еврейского вопроса», который остро стоял в российском обществе, путём культурной интеграции еврейства в общество на «пролетарско-революционной» платформе. По мнению проф. Юрия Слёзкина, одновременно с русской революцией происходила еврейская — за изменение общественного порядка в еврейской среде.

Многие евреи-коммунисты были настроены против традиционной еврейской местечковой культуры (идишкайт). Как и остальные революционеры-марксисты того времени, они были атеистами, сторонниками кардинальных изменений в обществе и верили в пролетарский интернационализм.
Хотя многие из членов евсекции отрицали еврейский национализм или сепаратизм в политике, они, однако, вовсе не стремились к ассимиляции еврейской культуры.

Создание еврейской пролетарской культуры 

Советская власть предпринимали в 1920-х—1930-х годах усилия поощрить «советскую пролетарскую культуру» на идише в качестве контрмеры против традиционного еврейского «буржуа» или культуры «штетл». Еврейская газета Дер Эмес («Правда») выходила с 1918 до 1938 год.

В течение некоторого времени в 1920-х идиш был одним из четырёх официальных языков Белоруссии.
В течение 1920-х и 1930-х много образовательных учреждений в прежней Черте оседлости преподавали на идиш. Были созданы 5 еврейских национальных районов:
 Калининдорфский (административный центр — Калининдорф),
 Сталиндорфский (Сталиндорф),
 Новозлатопольский (Новозлатополь)
 Фрайдорфский (Фрайдорф) и
 Лариндорфский (Лариндорф).

В ряде областей Украины велось судопроизводство на идише. Был создан Еврейский пролетарский театр в Москве, а также сеть театров на идише в Киеве, Одессе и других городах.

В университетах Москвы, Киева, Харькова, Минска и других городов открыты еврейские кафедры и кабинеты, созданы научно-исследовательские институты для изучения еврейского фольклора, языка и лингвистики.

При содействии Евсекции были созданы еврейские секции при Союзах писателей России, Украины и Белоруссии и в Средней Азии.

Евсекция занималась созданием еврейских коллективных хозяйств и решением проблем деклассированного еврейского населения.

Если еврей удовлетворяет свои культурные надобности по-еврейски, читает еврейские газеты, еврейские книги, ходит на еврейские лекции, если еврейский учитель обсуждает еврейские и мировые проблемы на еврейском языке, слушают радио по-еврейски, посылают своих детей в современные светские еврейские школы, то они, несомненно, евреи и принадлежат к еврейскому народу

С изменениями в еврейском обществе появились новые слова и понятия: шабесник (субботник), пейсаховник, йомкиперник. Так теперь назывались еврейские рабочие дни, связанные с наиболее священными для религиозных евреев днями: Шаббатом, Песахом и Йом-Киппуром. Эти понятия хорошо передавали воинствующий атеизм новой еврейской жизни.

Публицист Михаэль Дорфман полагает, что «Программа социалистического преобразования советского еврейства» Центрального Бюро Еврейской Секции Коммунистической партии большевиков, написанная в 1926 году бывшей видной деятельницей Бунда Малкой Фрумкин (известной в революционных кругах как товарищ Эсфирь), мало отличалась от современных сионистских проектов.

Сами евреи активно превращали синагоги в клубы, библиотеки, магазины, кинотеатры, спортзалы. Молодые коммунисты, как и молодые кибуцники или бундисты писали свои пасхальные предания аггадот, создавали новые обряды, как «ройтер брис» (красное обрезание), куда приглашали и своих нееврейских товарищей.

После закрытия Евсекции культурная деятельность на идише в СССР была постепенно свернута.

Борьба с идеологическими противниками 
Ленин в статье « Критические заметки по национальному вопросу » (1913) писал:

Еврейская национальная культура — лозунг раввинов и буржуа, лозунг наших врагов <…> Кто прямо или косвенно ставит лозунг еврейской «национальной культуры», тот (каковы бы ни были его благие намерения) — враг пролетариата, сторонник старого и кастового в еврействе, пособник раввинов и буржуа. Наоборот, те евреи-марксисты, которые сливаются в интернациональные марксистские организации с русскими, литовскими, украинскими и пр. рабочими, внося свою лепту (и по-русски и по-еврейски) в создание интернациональной культуры рабочего движения, те евреи — вопреки сепаратизму Бунда — продолжают лучшие традиции еврейства, борясь против лозунга «национальной культуры».
Большевики считали иврит «реакционным языком», полагая, что он связан с иудаизмом и сионизмом. Он был официально запрещён Наркомпросом (Комиссариат Образования) в 1919. Книги на иврите и периодические издания прекратили появляться и изъяты из библиотек; последняя советская публикация на этом языке была осуществлена в 1926 году. Московский театр на иврите Габима был заклеймён председателем Евсекции Диманштейнном как «прихоть … представителей буржуазии, которые хотят … вернуть евреев к религиозным предрассудкам»

Роспуск 
Евсекция была расформирована в 1930, после создания Еврейской Автономной Области. Многие из её членов погибли во время массовых репрессий 1937—1938 года.

Примечания

Литература 
 Zvi Gitelman. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, Princeton, 1972.
 Simon Dubnow. History of the Jews in Russia and Poland from the earliest times until the present day in three volumes, updated by author in 1938.
 Дубнов С. М. Новейшая история еврейского народа (1789—1914) в 3-х томах. (С эпилогом 1938 г.). — —: Мосты культуры, 2002.
 Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. — , 2001.
 Евреи в Советской России (1917—1967). — : Библиотека-Алия, 1975.

Ссылки 
 
 Еврейские секции.
 Дорфман М. Советские евреи: Анна-Ванна наш отряд

КПСС
Политические партии СССР
Еврейские объединения
Советизмы
Евреи в СССР
Антисионизм в СССР